Станислав Юрьевич «Слава» Медведенко (род. 4 апреля 1979 года) — украинский профессиональный баскетболист, двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации. Играл на позиции тяжелого форварда.

Карьера в Европе 
Удачно выступив на детском турнире «Кубок Волкова», Медведенко получил приглашение стать игроком киевского профессионального клуба «Денди-Баскет», выступавшего в Суперлиге. В сезоне 1996/97 он вошёл в основной состав команды, но при этом также выступал за дубль клуба в Высшей лиге.

Перед следующим сезоном, надеясь получать больше игрового времени, Медведенко перешёл в киевский «Будивельник». Клуб находился в тяжелом финансовом положении, но это не помешало Станиславу во второй части сезона стать лидером команды. 19-летний игрок помог своей команде выйти в финал чемпионата Украины — в трех матчах решающей серии Медведенко набирал 12,6 очка в среднем за игру.

Сезон 1998/99 Станислав вновь начал в «Будивельнике», причем теперь он стал одним из самых опытных игроков «строителей». Киевляне больше не могли бороться за высокие места в турнирной таблице и, чтобы не мешать талантливому игроку развиваться, руководство клуба отпустило его в литовскую «Алиту». В первом матче Кубка Корача за «Алиту» против турецкого «Галатасарая» Медведенко набрал 32 очка. Позже он помог «Алите» занять третье место в регулярном чемпионате Литвы и был признан лучшим легионером литовской лиги.

Новый сезон Медведенко вновь начал на Украине, подписав контракт с баскетбольным клубом «Киев». В Суперлиге Станислав, набирая 17,2 очка в среднем за игру, привел команду к титулу чемпиона Украины. Кроме того, он был признан MVP сезона Суперлиги.

Достижения в Европе 
 Чемпион Украины (2000)
 Вице-чемпион Украины (1998)
 «Открытие сезона» чемпионата Украины по версии газеты «Команда» (1998)
 Лучший легионер чемпионата Литвы (1999)
 MVP чемпионата Украины (2000)
 Участник «Финала четырех» NEBL (2000)

Карьера в НБА 
В 1998 году Медведенко не был выбран ни одним из клубов на Драфте НБА. Интерес к нему команды НБА стали проявлять через год, когда Станислав в составе баскетбольного клуба «Киев» принял участие в предсезонных матчах в США и проявил себя наилучшим образом. Соперниками украинской команды в США были, как правило, команды из миноритараных американских лиг, однако в порядке исключения «Киев» сыграл против «Даллас Маверикс» из НБА, проиграв со счетом 92:113.

В 2000 году Медведенко вновь в составе «Киева» поехал в турне по США. К нему стали проявлять интерес ряд клубов, а после игры с летним составом «Портленд Трэйл Блэйзерс», где украинская команда выиграла со счетом 127:126, а Станислав набрал 42 очка, с ним подписал двухлетний контракт «Лос-Анджелес Лейкерс».

В первом сезоне в НБА Медведенко почти не появлялся на площадке, но спустя год стал ролевым игроком в составе «Лейкерс», подменяя Шакила О’Нила, Самаки Уокера и Роберта Орри. Каждый из своих первых двух сезонов в США Станислав завершал с титулом НБА — в 2001 году в финале была обыграна «Филадельфия Севенти Сиксерс», в 2002-м — Нью-Джерси Нетс.

Лучшим сезоном украинца в НБА стал чемпионат 2003/04, когда основной тяжелый форвард команды 40-летний Карл Мэлоун получил травму и был вынужден пропустить половину сезона. Таким образом Медведенко впервые стал игроком стартовой пятерки «Лос-Анджелес Лейкерс» и помог команде в третий раз за четыре года выйти в финалы НБА. Но в этот раз калифорнийская команда проиграла решающую серию «Детройт Пистонс».

Дальнейшее пребывание Медведенко в НБА было омрачено тяжелыми травмами, из-за которых Станислав стал редко появляться на площадке. После сезона 2006/07, который украинец провел в Атланте, он заявлял о намерениях продолжить карьеру в Европе. Но травмы не позволили форварду вернуться в профессиональный баскетбол.

Статистика

Статистика в НБА

Достижения в НБА 
 Чемпион НБА (2001, 2002)
 Вице-чемпион НБА (2004)

Тренерская карьера 
В 2011—2014 гг. Медведенко входил в тренерский штаб национальной сборной Украины по баскетболу, будучи одним из ассистентов Майка Фрателло. В 2011 году был главным тренером сборной Украины U-16, которая на чемпионате Европы в Дивизионе А заняла 12 место. В 2013-м году работал ассистентом главного тренера сборной Украины U-18.

Медведенко является основателем детско-юношеского баскетбольного клуба «Медведи» (Киев). Организация была основана в 2004-м году, выступала во всеукраинских соревнованиях. Ряд воспитанников БК Медведи получали приглашения в юношеские сборные Украины, а также становились профессиональными игроками.

Также три года подряд Станислав работал на клубном уровне, тренируя дубли команд украинской Суперлиги. Как правило, возглавляемые Медведенко команды частично комплектовались игроками БК «Медведи».

Примечания

Ссылки 
 Player profile on NBA.com
 Player profile on ESPN.com
 Interview with Medvedenko
 Slava’s First American TV Interview
 Статистика выступлений в НБА на сайте www.basketball-reference.com

Баскетболисты НБА
Баскетболисты Украины
Игроки сборной Украины по баскетболу
Игроки БК «Будивельник»
Игроки БК «Киев»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Атланта Хокс»